Odense bezeichnet:
 Odense, die Stadt in Dänemark
 Odense Kommune, die dänische Kommune
 Odense Å, das Fließgewässer 
 Odense-Kanal, den Kanal
 Odense-Fjord, den Fjord

Siehe auch:

Odense Å Regatta
Odense Havn